Мала Грабовница може бити:

 Мала Грабовница (Брус), насеље у општини Брус, Расински округ
 Мала Грабовница (Лесковац), насеље града Лесковца,